Auersperg/Auerspergová, resp. z Auerspergu (někdy též počeštěně Aueršperg) je příjmení více významných historických osobností:

 Adolf Auersperg (1821–1885) – ministerský předseda Předlitavska (1871–1879)
 Anton Auersperg (?–1876) – básník, politik, čestný občan Litoměřic
 Erwin Auersperg (1850–1918) – rakouský šlechtic a politik
 František Josef z Auerspergu (1856–1938) – šlechtic z rodu Auerspergů
 Franz Karl Auersperg (1935–2008) – rakouský šlechtic, politik a odborář
 Johann Weikhard von Auersperg (1615–1677) – rakouský šlechtic, diplomat a politik
 Josef Karel z Auerspergu (1767–1829) český osvícenec, zednář a zemský vlastenec, autor spisů o českém právu a překladů českých autorů do němčiny (např. Bohuslava Balbína), inicioval založení Moravského zemského muzea v Brně, kterému věnoval četné sbírky.
 Karel Vilém Auersperg (1814–1890) – česko-rakouský politik
 Karl Maria Alexander von Auersperg (1859–1927) – rakouský šlechtic
 Leopold von Auersperg (1855–1918) – rakousko-uherský státní úředník a politik
 Pavel Auersperg (1926–1987) – český a československý politik
 Vilemína Auerspergová – více osob:
 Vilemína Josefina z Auerspergu, roz. hraběnka z Colloreda-Mansfeldu – česká šlechtična a vlastenka
 Vilemína z Auerspergu, roz. Kinská – česká šlechtična
 Vincenc Karel Auersperg (1812–1867) – český šlechtic z rodu Auerspergů
 Wolf Engelbrecht von Auersperg (1610–1673) – šlechtic z rodu Auerspergů

Reference

Související články 
 Auersperg – jiný název pro hrad Turjak v dnešním Slovinsku
 Auerspergové – rakouský šlechtický rod, usazený v Čechách
 Aueršperský palác